Kostjantyniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Konstantinowka/Константиновка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Stadt in der Oblast Donezk, siehe Kostjantyniwka

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnokutsk, siehe Kostjantyniwka (Krasnokutsk)
 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wosnessensk, siehe Kostjantyniwka (Wosnessensk)

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Dschankoj, siehe Kostjantyniwka (Dschankoj)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Simferopol, siehe Kostjantyniwka (Simferopol)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Solotschiw, siehe Kostjantyniwka (Solotschiw)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Sachnowschtschyna, siehe Kostjantyniwka (Sachnowschtschyna)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka, Landgemeinde Kostjantyniwka, siehe Kostjantyniwka (Kachowka)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka, Siedlungsgemeinde Welyka Lepetycha, siehe Kostjantyniwka (Kachowka, Welyka Lepetycha)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Solone, siehe Kostjantyniwka (Solone)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Kostjantyniwka (Pokrowsk)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Holowaniwsk, siehe Kostjantyniwka (Holowaniwsk)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Snamjanka, siehe Kostjantyniwka (Snamjanka)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowomyrhorod, siehe Kostjantyniwka (Nowomyrhorod)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Olexandrija, siehe Kostjantyniwka (Olexandrija)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Onufrijiwka, siehe Kostjantyniwka (Onufrijiwka)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Ustyniwka, siehe Kostjantyniwka (Ustyniwka)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk, siehe Kostjantyniwka (Starobilsk)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, siehe Kostjantyniwka (Baschtanka)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Nowa Odessa, siehe Kostjantyniwka (Nowa Odessa)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Witowka, siehe Kostjantyniwka (Witowka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Sarata, siehe Kostjantyniwka (Sarata)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Sarny, siehe Kostjantyniwka (Sarny)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Kostjantyniwka (Melitopol)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Kostjantyniwka (Polohy)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw, siehe Kostjantyniwka (Berdytschiw)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Kostjantyniwka (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Sumy, siehe Kostjantyniwka (Sumy)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil, siehe Kostjantyniwka (Ternopil)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Tscherkassy, siehe Kostjantyniwka (Tscherkassy)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Korjukiwka, siehe Kostjantyniwka (Korjukiwka)

Siehe auch
Konstantinowka

en:Konstantynówka
lt:Konstantinuvka (reikšmės)
pl:Konstantynówka
ru:Костянтинівка